Piñel kan verwijzen naar twee Spaanse gemeenten in de provincie Valladolid:
 Piñel de Arriba
 Piñel de Abajo